Fulton má více významů:


Město

USA 
 Fulton (Alabama)
 Fulton (Arkansas)
 Fulton (California)
 Fulton (Illinois)
 Fulton (Indiana)
 Fulton (Kansas)
 Fulton (Kentucky)
 Fulton (Maryland)
 Fulton (Michigan) (rozcestník)
 Fulton (Mississippi)
 Fulton (Missouri)
 Fulton (New York) (rozcestník)
 Fulton (South Dakota)
 Fulton (Texas)
 Fulton (Tennessee)
 Fulton (Wisconsin)
 Fulton (Wisconsin), unincorporated community

Kanada 
 Fulton (Ontario), část obce West Lincoln

Ulice, čtvrti a okresy 
 Fulton County, název vícera okresů v USA
 Fulton Street, název několika ulic v USA a v Evropě
 Fulton Ferry, čtvrť v Brooklynu, NYC
 Fulton (Minneapolis), čtvrť Minneapolis, MN

Jméno 
Fulton je časté americké příjmení. Tento seznam obsahuje pouze osoby, které jsou známé pouze pod samotným "Fulton".
 Robert Fulton (1765–1815), americký inženýr a vynálezce, který sestavil první komerčně úspěšný parník.
 Francis Fulton-Smith (1966), německý herec
 Jessie Lee Fulton (1912–1983), americká herečka
 Fulton Sheen, arcibiskup

Vzdělání 
 Fulton College (Fidži)
 Westminster College (Missouri), dříve známá jako "Fulton College"

Politika 
 Fultonský projev, projev Winstona Churchilla roku 1946 na Westminster College (Missouri)

Budovy 
 Fulton Building
 Fulton Opera House či Fulton Theatre, divadlo v Lancasteru, PA
 George W. Fulton Mansion, budova ve stylu druhého empíru v Texasu

Jiné významy 
 Fulton Financial Corporation, finanční holdingová společnost
 Fulton surface-to-air recovery system
 Fulton Umbrellas

Reference